Суперкубок Туреччини з футболу 2012 — 39-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 2012 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» та володарем кубка Туреччини «Фенербахче».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2012
Туреччина
2012 у турецькому спорті